Il doppio del torneo di tennis Cooper Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier erano le detentrici del titolo, ma la Pelletier si è ritirata dopo l'Australian Open 2013. Fichman ha fatto coppia Gabriela Dabrowski e ha battuto in finale Misa Eguchi e Eri Hozumi 7–6(8–6), 6–3.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (campionesse)
  Nicole Melichar /  Lenka Wienerová (semifinali)

  Misa Eguchi /  Eri Hozumi (finale) 
  Lena Litvak /  Jessica Moore (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cooper Challenger 2013